Hansf. kan som auktorsförkortning betyda:

 Clifford Gerold Hansford
 Clifford George Hansford

Robotskapade auktorsförkortningar